AFR est un sigle qui peut désigner :
  Aide familiale rurale ;
 Arbel Fauvet Rail, une entreprise constructeur de wagons ;
 Association française pour la réduction des risques, une association active en addictologie (drogues), fondée en 1999 par Anne Coppel ;
 Association française de rhinologie, une association sous l'égide de la Société française d’otologie, de laryngologie et de rhinologie pour les informations médicales et chirurgicales concernant les pathologies rhino-sinusiennes ;
 Association foncière de remembrement, une association syndicale de propriétaires (personne morale de droit public) ;
 Aide à finalité régionale, un plan européen d'aides régulièrement mis en place depuis le traité de Rome en 1957 qui alloue des financements aux pouvoirs publics nationaux pour les entreprises « à finalité régionale » dans les territoires en difficultés économiques de l'Union européenne.

AFR est le code qui peut signifier :
 Air France, selon le code de l'OACI ;
 Afore, en Papouasie-Nouvelle-Guinée selon le code IATA.

afr est le code ISO 639 de l'afrikaans, la langue parlée en Afrique du Sud et en Namibie.